Las Flores kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Las Flores kommun, Argentina, Buenos Aires,

Honduras 

 Las Flores kommun, Honduras, Lempira,

Mexiko 

 Las Flores, Aldama, 
 Las Flores, Santiago Matatlán, 
 Las Flores, Tierra Blanca, 
 Las Flores, Sinaloa, Culiacán, 
 Las Flores, Guanajuato, Doctor Mora, 
 Las Flores, Ixhuatlán de Madero, 
 Las Flores, Tantima, 
 Las Flores, Huatabampo, 
 Las Flores, Hidalgo, Mineral de la Reforma, 
 Las Flores, Bella Vista, 
 Las Flores, Tezonapa, 
 Las Flores, Mecatlán, 
 Las Flores, San Juan Evangelista, 
 Las Flores, Teocaltiche, 
 Las Flores, Santa Cruz Zenzontepec, 
 Las Flores, Morelos, Puente de Ixtla, 
 Las Flores, Ocozocoautla de Espinosa, 
 Las Flores, Huimanguillo, 
 Las Flores, El Porvenir, 
 Las Flores, Comitán, 
 Las Flores, Ciudad Valles, 
 Las Flores, Oxchuc, 
 Las Flores, Tapachula,

USA 

 Las Flores, Kalifornien, ort, Orange County,